Kim-Arild Tandberg (ur. 4 marca 1986) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Vikersund IF. Medalista mistrzostw kraju.

W sierpniu 1998 zajął dwukrotnie 10. pozycję na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen. W sierpniu 2002 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 60. i 50. miejsce w Rælingen. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w marcu 2003, zajmując 26. lokatę w Strynie. W grudniu 2005 zajął 8. i 7. miejsce w zawodach FIS Cupu w Vikersund. 8 października 2006 zajął 3. lokatę w zawodach FIS Cupu w Einsiedeln. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w grudniu 2007, zajmując dwukrotnie 13. lokatę w konkursach FIS Cupu w Notodden.

Zdobył srebrny medal mistrzostw Norwegii 2005 w rywalizacji drużynowej.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986